Епархия Рагузы () — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Рагуза, Италия. Епархия Рагузы входит в митрополию Сиракузы. Кафедральным собором епархии Рагузы является церковь святого Иоанна Крестителя в городе Рагуза.

История 
6 мая 1950 года Римский папа Пий XII издал буллу Ad dominicum gregem, которой учредил епархию Рагузы, выделив её из архиепархии Сиракузы. В этот же день епархия Рагузы была объединена aeque principaliter с архиепархией Сиракузы.

1 октября 1955 года Римский папа Пий XII издал буллу Quamquam est christianae, которой выделил епархию Рагузы из архиепархии Сиракузы, присоединив к ней часть территории епархии Ното.

Ординарии епархии 
 епископ Francesco Pennisi (1.10.1955 — 1974);
 епископ Angelo Rizzo (2.02.1974 — 16.02.2002);
 епископ Paolo Urso (16.02.2002 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Ad dominicum gregem, AAS 42 (1950), стр. 622 
 Bolla Quamquam est christianae, AAS 47 (1955), стр. 851

Ссылки 
  Информация 

Рагузы
Рагузы